Eric Weinrich (* 1966, Roanoke), un joueur professionnel de hockey sur glace américain
 Harald Weinrich (1927-2022), un linguiste allemand
 Johannes Weinrich (* 1947, Brakel), un terroriste allemand
 (Robert) Scott ("Wino") Weinrich (* 1961, Maryland), un musicien, compositeur, chanteur, guitariste et instrumentiste américain

Homonymie de patronyme germanique